Јасенова може да се односи на:

 Јасенова (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Јасенова (Колашин), насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Јасенова (Долни Кубин), насеље у округу Долни Кубин, Жилински крај, Словачка Република

Види још 
 Јасен (вишезначна одредница)
 Јасеново (вишезначна одредница)